La rue du Refuge désigne :
 une rue d'Arles ;
 une rue de Besançon ;
 une rue de Marseille ;
 une rue de Montpellier ;
 une rue de Nantes.